|-
| 142501 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142502 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142503 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142504 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142505 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142506 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142507 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142508 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142509 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142510 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142511 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142512 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142513 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142514 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142515 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142516 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142517 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142518 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142519 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142520 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142521 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142522 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142523 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142524 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142525 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142526 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142527 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142528 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142529 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142530 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142531 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142532 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142533 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142534 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142535 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142536 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142537 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142538 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142539 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142540 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142541 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142542 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142543 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142544 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142545 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142546 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142547 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142548 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142549 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142550 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142551 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142552 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142553 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142554 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142555 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142556 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142557 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142558 - || || 3 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 142559 - || || 5 d'octubre de 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 142560 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142561 - || || 8 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142562 Graetz || || 10 d'octubre de 2002 || Michael Adrian || M. Kretlow
|-
| 142563 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142564 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142565 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142566 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142567 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142568 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142569 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142570 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142571 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142572 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142573 - || || 1 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142574 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142575 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142576 - || || 2 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 142577 - || || 2 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 142578 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142579 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142580 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142581 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142582 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142583 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142584 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142585 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142586 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142587 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142588 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142589 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142590 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142591 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142592 - || || 1 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142593 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142594 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142595 - || || 2 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 142596 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142597 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142598 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142599 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142600 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-|}

2